Taeniacanthus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Sumpf 1871. Taeniacanthus ingår i familjen Taeniacanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Taeniacanthus